La 3. divisjon 2016 ha visto le vittorie finali di Kråkerøy, Lyn, Skedsmo, Vestfossen, Viking 2, Staal, Brann 2, Herd, Eidsvold Turn, Kolstad, Sortland e Fløya. A seguito della riforma dei campionati minori norvegesi, nessuna squadra è stata promossa in 2. divisjon, ma le prime classificate hanno mantenuto un posto nel quarto livello locale. Di contro, sono retrocesse tra le 9 e le 8 squadre per ogni raggruppamento: le ultime 8 classificate per i gruppi da 14 squadre, le ultime 7 per quelli da 12, oltre alle peggiori quattro quinte classificate tra tutti i gironi.

Classifiche finali

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2016
Campionato norvegese di calcio